

Patronyme 

 Alexandre Bisson (1848-1912), dramaturge, romancier, scénariste et librettiste français ;
 André Bisson (1929-2019), gestionnaire et professeur québécois ;
 Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900), son frère, photographe français ;
 Baptiste Pierre Bisson (1767-1811), militaire français ;
 Charles Bisson (1888-1960), peintre français ;
 Édouard Bisson (1856-1945), peintre français ;
 Gilles Bisson (1957-), politicien franco-ontarien ;
 Henri Bisson (1902-1988), dirigeant français de football ;
 Hippolyte Magloire Bisson (1795-1827), lieutenant de vaisseau français ;
 Ivan Bisson (1946-), joueur et dirigeant italien de basket-ball ;
 Jean-Pierre Bisson (1944-1995), acteur français ;
 Joseph Bisson (1871-1966), écrivain français ;
 Louis-Auguste Bisson (1814-1876), photographe français ;
 Louis-Charles Bisson (1742-1820), prélat français ;
 Lucienne Bisson (1881-1965), artiste peintre française ; 
 Lucille Bisson (1959-), écrivaine québécoise ;
 Mathieu Bisson, fils de Jean-Pierre, acteur français ;
 Mathilde Bisson (1985-), actrice française ;
 Robert Bisson (1909-2004), personnalité politique française ;
 Terry Bisson (1942-), écrivain américain de science-fiction ;
 Yannick Bisson (1969-), acteur canadien ;
 Les frères Bisson, photographes français ;

Autres 

 Classe Bisson (1913-1933), classe de contre-torpilleurs de la Marine nationale française.

Patronyme normand